Darmvlokken
 Microvilli op darmcellen

of naar de volgende personen:
 Claudio Villi (1922-1996), Italiaans kernfysicus en senator
 Ilkka Villi (1975), Fins acteur en schrijver
 Olga Villi (1922-1989), Italiaanse actrice